В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 1934 приняло участие 27 национальных сборных (сборные Аргентины и Бразилии попали на чемпионат без участия в отборочном турнире).

16 путевок на чемпионат мира были разделены между континентальными зонами:
 Европа (УЕФА): 12 гарантированных, участвовали в отборе 21 команда.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 2 гарантированных места были за автоматически квалифицировавшимися Аргентиной и Бразилией. Действующий чемпион мира Уругвай отказался от участия в чемпионате в знак протеста, поскольку в 1930 году на проходивший в Монтевидео чемпионат мира не приехали некоторые сильные европейские команды.
 Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн (КОНКАКАФ): 1 гарантированное, участвовали в отборе 4 команды.
 Африка (КАФ): 1 команда, участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды из зоны АФК), участвовала 1 команда.
 Азия (АФК): 1 команда, участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды из зоны КАФ), участвовала 1 команда.

Участники отборочного турнира

Формат 
12 групп играли по разным правилам:
 Группа 1 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по одному матчу (один матч — домашний, другой — гостевой). Победитель группы получал путёвку.
 Группы 2, 3, 5, 9, 10 и 12 состояли из 2 стран каждая. Команды играли два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки.
 Группа 4 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по два матча. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группы 6 и 7 состояли из 3 стран каждая. Команды играли друг с другом по одному матчу (один матч — домашний, другой — гостевой). Две лучшие сборные в группах получали путёвки.
 Группа 8 состояла из 3 стран. Команды играли друг с другом по одному матчу, причём все матчи со сборной Люксембурга проходили на домашнем стадионе последней. Две лучшие сборные в группе получали путёвки.
 Группа 11 изначально состояла из 3 стран. Розыгрыш должен был пройти в два этапа:
 Первый этап: Сборные Кубы и Гаити играли по три матча (все матчи прошли на Гаити), победитель попадал во второй этап.
 Второй этап: Победитель первого этапа играл три матча со сборной Мексики (все матчи прошли в Мексике), победитель должен был попасть на чемпионат мира.
 Однако в последний момент заявку на участие в чемпионате мира подала сборная США — в результате сборную Мексики, уже приехавшую в Италию в ранге участника финальной части, организаторы обязали за 3 дня до начала чемпионата провести решающий матч, чтобы определить, кто будет единственным представителем от Северной Америки. Матч прошёл в Риме на стадионе Национальной фашистской партии 24 мая 1934 года и завершился победой США со счётом 4:2. Таким образом, сборная Мексики стала первой и пока единственной командой за историю чемпионатов мира, которая приехала на чемпионат, но так и не приняла в нём участие.

Группа 1 

Матч Эстония — Литва не игрался, так как ни одна из команд уже не могла завоевать путёвку.

Группа 2

Группа 3 

Греция отказалась от ответного матча, и Италия получила путёвку автоматически.

Группа 4 

После трех поражений Болгария отказалась от дальнейшего участия в турнире, Венгрия и Австрия автоматически получили путёвки.

Группа 5 

Польша отказалась играть ответный матч, и Чехословакии была присуждена победа со счётом 2:0 (Тешинский конфликт).

Группа 6 

Матч закончился со счетом 2:2, но  Швейцарии была присуждена победа, поскольку в составе сборной  Румынии выступал не заявленный на игру футболист Юлиу Баратки.

Группа 7

Группа 8 

Матч Германия — Франция не игрался, так как обе сборные уже завоевали путёвки.

Группа 9 

Перу отказалась от участия в турнире, и Бразилия автоматически вышла в финальный раунд.

Группа 10 

Чили отказалась от участия в турнире, и Аргентина автоматически вышла в финальный раунд.

Группа 11

Первый этап

Второй этап

Стыковой матч 
Из-за заявившейся в последний момент сборной США уже приехавшую в Италию сборную Мексики организаторы обязали провести решающий матч, чтобы определить единственного участника от Северной Америки.

Группа 12

Бомбардиры

Участники финального турнира 

Курсивом обозначает вице-чемпион мира .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира FIFA:Отборочный турнир 1934 года (eng) 
 RSSSF:Отборочный турнир 1934 года (eng)
 - Отборочные матчи ЧМ 1934 года (eng)

Чемпионат мира по футболу 1934
1934